Основна́я теоре́ма о вы́четах — мощный инструмент для вычисления интеграла мероморфной функции по замкнутому контуру. Её часто используют также для вычисления вещественных интегралов. Она является обобщением интегральной теоремы Коши и интегральной формулы Коши.

Формулировка: если функция  аналитична в некоторой замкнутой односвязной области , за исключением конечного числа особых точек , из которых ни одна не принадлежит граничному контуру , то справедлива следующая формула:

 
где  — вычет функции  в точке .

Обход контура  производится против часовой стрелки. Для использования теоремы в вычислении вещественных интегралов нужно аналитически продолжить интегрируемую вещественную функцию на комплексную плоскость и найти её вычеты, что обычно довольно просто сделать. После этого нужно замкнуть контур интегрирования, добавив к вещественному отрезку полуокружность, лежащую в верхней или нижней комплексной полуплоскости. После этого интеграл по этому контуру можно вычислить, используя основную теорему о вычетах. Зачастую интеграл по полуокружности можно устремить к 0, выбрав её правильным образом, после чего контурный интеграл станет равен вещественному.

Пример 
Интеграл

 

возникает в теории вероятностей при расчёте характеристической функции распределения Коши и не поддаётся вычислению обычными методами. Вычислим его через интеграл по контуру , указанному на рисунке (). Интеграл равен

 

Так как  — целая функция (нет сингулярностей
на комплексной плоскости), то функция имеет сингулярности лишь в точках, где . Так как ,
это возможно лишь при  или .
В пределах контура лежит лишь одна из этих точек.
{|
|-
|  || 
|-
| ||
|}
Вычет  в  равен

 

Тогда, по основной теореме о вычетах:

 

Контур  можно разбить на прямую часть и кривую дугу, так что

 

Поэтому

 

Можно показать, что при :

 

Поэтому, если , то

 

Аналогичным образом, для дуги, охватывающей точку  вместо , можно показать, что при :

 

В итоге получаем:

 

(При  интеграл вычисляется обычными методами анализа, он равен )

См. также 
 Теорема Мореры

Ссылки 
 Residue theorem  in MathWorld
 Residue Theorem Module by John H. Mathews

Теоремы комплексного анализа
Основные теоремы